Такмичење у бацању кугле у мушкој конкуренцији на 24. Европском првенству у атлетици у дворани 1996. одржано је 8. марта у Стокхолму (Шведска).

Титулу европског првака освојену на Европском првенству у дворани 1994. у Паризу бранио је Александар Багач из Украјине.

Земље учеснице 
Учествовала су 23 бацача кугле из 15 земаља.

  Белорусија (1)
  Босна и Херцеговина (1)
  Грчкаа (2)
  Естонија (1)
  Италија (3)
  Југославија (1)
  Немачка (3)
  Русија (1)
  Украјина (3)
  Уједињено Краљевство (2)
  Финска (1)
  Француска (1)
  Чешка (1)
  Швајцарска (1)
  Шпанија (1)

Рекорди

Освајачи медаља

Резултати 
Такмичење је одржано истог дана у два нивоа: квалификације и финале. Квалификациона норма за 12 финалиста износила је 19,00 м /КВ, коју је испунило 9 такмичара, а три су квалификовна на основу постигнутог резултата  (кв).

Квалификације 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале 

{|class=wikitable style="text-align:center; font-size:90%"

Укупни биланс медаља у бацању кугле за мушкарце после 24. Европског првенства у дворани 1970—1996.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резулати ЕП у дворани 1994. на сајту maik-richter.de
 Резултати ЕП 1996. на сајту todor66.com
 Европска првенства у дворани на сајту ЕАА].

Европско првенство у атлетици у дворани 1996.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици у дворани